HIFK Helsinki (ijshockeyclub)
HIFK Helsinki (voetbalclub)
HIFK Helsinki, de omnisportvereniging waartoe bovenstaanden horen.